Adolfo Riquelme –  calciatore paraguaiano
 Alba Riquelme – modella paraguaiana, Miss Universo Paraguay 2011
 Bernardo O'Higgins Riquelme – generale e politico cileno di origini irlandesi
 Juan Román Riquelme – dirigente sportivo ed ex calciatore argentino
 Larissa Riquelme – modella e attrice paraguaiana
 Marcos Riquelme – calciatore argentino
 María Emilia Riquelme y Zayas, in religione Maria di Gesù e dell'Immacolata –  religiosa spagnola
 Rodrigo Riquelme – calciatore paraguaiano naturalizzato cileno